Fabian Ehmann ist der Name folgender Personen:

* Fabian Ehmann (Politiker) (* 1993), deutscher Politiker (Grüne)
 Fabian Ehmann (Fußballspieler) (* 1998), österreichischer Fußballspieler